В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2006 года в североамериканской континентальной зоне (КОНКАКАФ), проходившего с февраля 2004 по октябрь 2005 года. Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 2006 (отборочный турнир).

34 страны КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 2006 года (из 35 стран КОНКАКАФ не участвовала в турнире только одна — ). Североамериканская континентальная зона получила 3,5 (из 32) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в четыре раунда:
 Первый раунд: 20 сборных с наименьшим рейтингом ФИФА, разбитые на 10 пар, в двух матчах (дома и в гостях) определяли 10 сборных — участников второго раунда.
 Второй раунд: 24 сборные (12 сборных с наивысшим рейтингом ФИФА и 10 сборных прошедшие через первый раунд), разбитые на 12 пар, в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников третьего раунда.
 Третий раунд: 12 сборных были разделены на 3 группы по 4 сборной в каждой. Сборные играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Две лучшие сборные каждой группы попадали в четвёртый раунд.
 Четвёртый раунд: 6 сборных играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Три лучшие сборные получали путёвки. Сборная, занявшая 4-е место, попадала в стыковой матч АФК/КОНКАКАФ.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Четвёртый раунд 

Примечание:  заняли первое место, а  второе по результатам личных встреч.

,  и  получили путёвки.

 вышел в стыковой матч АФК/КОНКАКАФ

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по футболу 2006
2006